David Williams (n. 1939), allenatore di rugby britannico
David Williams, bassista statunitense
David Williams (n. 1986), chitarrista britannico
David Joel Williams (n. 1988), calciatore australiano
David Williams, calciatore gallese
David Williams, ciclista statunitense
David Williams (n. 1980), giocatore di poker statunitense
David Williams, giornalista britannico
David Williams, matematico britannico
David Williams (1922-1984), attore britannico
David Williams (n. 1971), attore britannico
David Williams, giocatore di football americano statunitense
David Boyer Williams (1913-1983), cestista statunitense